Кими — давньогрецьке місто в Еоліді (Анатолія)
 Кими (Куми) — спочатку грецьке, згодом самнітське місто в Кампанії, Італія
 Кими, новогрецькою — Кімі — місто на острові Евбея, Греція, вихідці з якого брали участь у заснуванні Кум в Італії.